Dalhem ist der Name folgender Orte:
 Dalhem (Belgien), eine Gemeinde in Wallonien, Belgien
 Dalhem (Helsingborg), ein Stadtteil der schwedischen Stadt Helsingborg
 Dalhem (Gotland), ein Ort auf der Ostseeinsel Gotland

Dalhem steht außerdem für:
 Dalhem IF, ein schwedischer Fußballverein

Siehe auch:
 Dahlem, Dalem